Мосякин — фамилия.
 Мосякин, Иван Яковлевич (1947—2022) — советский и российский политический деятель.
 Мосякин, Кирилл Евгеньевич (1919—1954) — полный кавалер ордена Славы.
 Мосякин, Сергей Леонидович (род. 1961) — советский и украинский ботаник.